Эне́ргия:
 Энергия — физическая величина.
  — понятие философии Аристотеля.
 Энергия — совокупный ресурс, необходимый для развития человеческого общества.
 «Энергия» — советские спутники, созданные в ЦСКБ «Прогресс» для изучения космических лучей и метеорных частиц.
 «Энергия» — разработанная в СССР сверхтяжёлая ракета-носитель.
 «Энергия» — российская ракетно-космическая корпорация.
 «Энергия» — российская группа компаний.
 «Энергия» — название альбома рок-группы «Алиса» 1985 года.
 «Энергия» — фильм режиссёра Рауля Уолша.
 «Энергия» — машиностроительное предприятие в Новокузнецке.
 «Энергия» — футбольный стадион в Новой Каховке.
 «Энергия» — советское издательство.
 ОАО «Энергия» — российский производитель гальванических элементов питания.

Спортивные клубы 
 «Энергия» — гандбольный клуб из Воронежа.
 «Энергия» — мини-футбольный клуб из Львова.
 «Энергия» — мини-футбольный клуб из Чернигова.
 «Энергия» — женский футбольный клуб из Воронежа.
 «Энергия» — мужской футбольный клуб из Воронежа.
 «Энергия» — футбольный клуб из города Новая Каховка Херсонской области.
 «Энергия» — футбольный клуб из Новгорода.
 «Энергия» — футбольный клуб из Северодвинска.
 «Энергия» — футбольный клуб из города Чайковский, Пермский край.
 «Энергия» — профессиональный хоккейный клуб из Карловых Вар (Чехия).
 «Энергия» — хоккейный клуб из Электреная, Литва.
 «Энергия» — женский баскетбольный клуб из Иванова (в 2017—2020 годах — «Динамо-Энергия»).
 «Энергия-НЭВЗ-ТМХ» — российский футбольный клуб из Новочеркасска.
 «Байкал-Энергия» — иркутский клуб хоккея с мячом.
 «Динамо-Энергия» — команда по хоккею с шайбой из города Екатеринбурга.
 «Луки-Энергия» — футбольный клуб из Великих Лук (в 1996—2000 — «Энергия»).

 Расформированные и прекратившие своё существование
 «Энергия» — футбольный клуб из Николаева, Украина.
 «Энергия» — футбольный клуб из Ульяновска.
 «Энергия» — футбольный клуб из Южноукраинска, Николаевская область.
 «Энергия» — хоккейный клуб из Кемерово.
 «ЛуТЭК-Энергия» — футбольный клуб из Лучегорска.
 «СКА-Забайкалец-Энергия» — команда по хоккею с мячом из Читы.

 Ранее называвшиеся «Энергия»
 «Энергия» — название футбольного клуба «Сибиряк» из Братска в 1976—1978 годах.
 «Энергия» — название футбольного клуба «Торпедо» из города Волжский в 1954—1976 и 2008—2014 годах.
 «Энергия» — название футбольного клуба «Звезда» из Иркутска в 1957—1959 годах.
 «Энергия» — название футбольного клуба «Текстильщик» из города Камышин в 1997 году (в 1996 году — «Энергия-Текстильщик»).
 «Энергия-Д» — футбольный клуб из Камышина, являлся дублирующим составом «Текстильщика».
 «Энергия» — название футбольного клуба «Машук-КМВ» из города Пятигорск в 1994—1997 годах.
 «Энергия» — название футбольного клуба «Светотехника» из Риги в 1968—1986 годах.
 «Энергия» — название футбольного клуба «Сокол» из Саратова в 1954—1955 годах.
 «Энергия» — название футбольного клуба «Тилигул-Тирас» из Тирасполя в 1967 году.
 «Энергия» — название футбольного клуба «Азамат» из Чебоксар в 1965—1977 годах.
 «Энергия» — название женского футбольного клуба «Россия» из Хотьково в 1992 году.
  — название футбольного клуба «Дачия» из города Брэила (Румыния) в 1956—1957 годах.
 «Энергия» — название хоккейного клуба «Кристалл» (Саратов) в 1965—1969 гг.
 «Энергия» — название клуба по хоккею с мячом «Красная заря» из Санкт-Петербурга в 1953—1958 годах.
 «Амур-Энергия» — название футбольного клуба «Амур» из Благовещенска в 1997—2001 годах.
 «Луч-Энергия» — название футбольного клуба «Луч» из Владивостока в 2003—2018 годах.
 «Салют-Энергия» — название футбольного клуба «Салют» из Белгорода в 2000—2009 годах.
 «СКА-Энергия» — название футбольного клуба «СКА-Хабаровск» в 1999—2016 годах.
 «Лада-Энергия» — название тольяттинского футбольного клуба «Академия» в 2000—2002 годах (представлял Димитровград).

Населённые пункты 
 Энергия — посёлок в Кинельском районе Самарской области.
 Посёлок санатория «Энергия» — посёлок в Солнечногорском районе Московской области.

См. также 

 Энергия — Буран
 Energy (песня)

Примечания и ссылки